El evento sable individual femenino de esgrima olímpica, se celebró el 1 de agosto en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.
Kim Ji-Yeon de Corea del Sur ganó la medalla de oro, superando al la rusa Sofya Velikaya en la final, mientras que la ucraniana Olha Kharlan se llevó el bronce.

Horario 
Todas las horas están en horario de verano  (UTC+1)

Resultados

Final

Primera parte

Segunda parte

Referencias

sable femenino